Дјуивил има више значења:
 Дјуивил (Тексас)
 Дјуивил (Јута)